

Cinema
Ridolini e la mano nera (Passing the Buck) – cortometraggio statunitense del 1919 diretto da Larry Semon
Passing the Buck – cortometraggio statunitense del 1932 diretto da Roy Mack

Televisione
Cash, viaggio di una banconota – documentario televisivo italiano in otto puntate trasmesse nel 2008 il cui format è stato venduto all'estero con il titolo di Passing the Buck